Vincent Régnier, né en 1961, est un journaliste français.

Biographie 
Diplômé du Centre de formation des journalistes (CFJ) en 1985, Vincent Régnier a commencé sa carrière comme journaliste reporter d'images pour différentes chaînes de télévision.

Après avoir participé à l'éphémère aventure du quotidien Le Sport en 1988, il rejoint la rédaction de La Cinq où il ne restera que peu de temps.

Il collabore alors avec le groupe Amaury en tant que producteur délégué de Sierra Productions, puis participe en 1997 au lancement de la chaîne télévisée l'Équipe TV spécialisée dans le sport. Il en sera rédacteur en chef puis directeur de la rédaction deux ans plus tard. En 2003, il est nommé également directeur du site l'Équipe.fr.

En , il accepte le poste de directeur adjoint de l'information de M6, responsable des rédactions nationales et locales.

En , il revient au sein du groupe Amaury, où il est nommé directeur des rédactions du Parisien et d'Aujourd'hui en France. Il quitte ses fonctions en .
 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Élève du Centre de formation des journalistes
Naissance en 1961
Collaborateur du Parisien